Cunnersdorf (Bannewitz), plaats in de gemeente Bannewitz  in het district Saksisch Zwitserland-Osterzgebirge
Cunnersdorf (Borsdorf), plaats in de gemeente Leipzig in het district Borsdorf
Cunnersdorf (Dresden), een plaats in het dorp Schönfeld-Weissig, Dresden
Cunnersdorf (Ebersbach), plaats in van de gemeente Meißen in het district Ebersbach
Cunnersdorf (Glashütte), plaats in de stad Glashütte in het district Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Cunnersdorf (Gohrisch), plaats in de gemeente Gohrisch in het district Saksisch Zwitserland-Osterzgebirge
Cunnersdorf (Hainichen), plaats in de stad Hainichen in het district Mittelsachsen
Cunnersdorf (Hohenstein), plaats in de stad Hohnstein in het district Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Cunnersdorf (Moritzburg), verlaten dorp in de gemeente Moritzburg in het district Meißen
Cunnersdorf (Ottendorf-Okrilla), plaats in Ottendorf-Okrilla in Bautzen
Cunnersdorf (Pirna), plaats in de stad Pirna in het district Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Cunnersdorf (Schönteichen), plaats in de gemeente Bautzen in het district Schönteichen
Niedercunnersdorf, een plaats in de gemeente Kottmar in het district Görlitz 
Obercunnersdorf (Kottmar), een plaats in de gemeente Kottmar in het district Görlitz 
Obercunnersdorf (Klingenberg), plaats in de gemeente in het district van Klingenberg Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Wendisch-Cunnersdorf, plaats in de stad Löbau in het district Görlitz